Мударисов Салават Гумерович (род. 29 июля 1969) — российский ученый, руководитель научной школы в области механизации растениеводства. Доктор технических наук (2007 г.), профессор (2011 г.), заведующий кафедрой сельскохозяйственных машин (с. 1997 г.) Башкирского государственного аграрного университета, член-корреспондент Академии наук Республики Башкортостан (2018 г.).

Биография 
Родился 29 июля 1969 в с. Ермухаметово Туймазинского района Башкирской АССР.
 В 1986 году окончил Ермухаметовскую среднюю школу Туймазинского района БАССР.
 1986—1992 гг. студент на факультета механизации сельского хозяйства Башкирского сельскохозяйственного института.
 1988-89 гг. служил в рядах Вооруженных сил.
 1992-93 гг. инженер КИПиА госплемзавода «Туймазинский» Туймазинского района Республики Башкортостан.
 1993-96 гг. аспирант кафедры сельскохозяйственных машин Башкирского государственного агарного университета.
 1996-97 гг. ассистент, старший преподаватель кафедры информатики и основ научных исследований, заместитель декана факультета механизации сельского хозяйства Башкирского государственного агарного университета.
 1996 г.: защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук «Совершенствование конструкции и управление качеством работы почвообрабатывающих дисковых орудий в целях повышения их эффективности» по специальности 05.20.01 — Технологии и средства механизации сельского хозяйства.
 1997—2002 гг. заведующий кафедрой сельскохозяйственных машин Башкирского государственного аграрного университета.
 2002—2005 гг. докторант кафедры почвообрабатывающих и посевных машин Челябинского государственного агроинженерного университета.
 2007 г.: защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук на тему «Повышение качества обработки почвы путем совершенствования рабочих органов машин на основе моделирования технологического процесса» по специальности 05.20.01 — Технологии и средства механизации сельского хозяйства.
 2006—2008 гг. заведующий кафедрой начертательной геометрии и графики Башкирского государственного агарного университета.
 2008 г заведующий кафедрой строительно-дорожных, коммунальных и сельскохозяйственных машин Башкирского государственного аграрного университета.
 2018 г. избран членом корреспондентом Академии наук Республики Башкортостан, отделение отделение агро- и биотехнологий.

Деятельность учёного, практика и педагога 
Мударисов С. Г. является руководителем научной школы «Исследование рабочих процессов сельскохозяйственных машин, моделирование механизированных технологических процессов растениеводства».
Научные исследования Мударисова С. Г. направлены на повышение качества работы сельскохозяйственных машин путем их совершенствования на основе моделирования технологического процесса.
Мударисовым С. Г. получены следующие основные научные результаты:
 впервые разработана модель процесса взаимодействия рабочих органов с почвой в виде системы уравнений динамики сплошной среды и изменения плотности почвенного пласта в процессе обработки,
 разработаны машины для обработки почвы, посева, внесения удобрений, химической защиты растений позволяющие получить требуемое качество выполнения технологического процесса в зависимости от исходного состояния обрабатываемых материалов;
 разработаны математические модели процесса работы пневматических систем зерновых сеялок, зерноочистительных машин, машин химической защиты растений на основе уравнений динамики двухфазных сред «газ — твердые частицы»,
 численная реализация разработанных математических моделей процессов работы почвообрабатывающих, посевных, зерноочистительных машин и машин предпосевной обработки семян в прикладных компьютерных программах инженерного расчета,
 компьютерные методики расчета, выступающие как составные части системы автоматизированного проектирования многих сельскохозяйственных машин, позволяющие на стадии их проектирования обосновать конструктивно-технологические параметры для обеспечения требуемого качества выполнения технологического процесса.
На основе исследований Мударисова С. Г. разработаны и внедрены:
 стерневая сеялка СС-6 выпускаемая в ЗАО «Стерлитамакская машиностроительная компания» (г. Стерлитамак),
 культиватор КПО-6 — в ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» (г. Туймазы),
 лемешно-роторный плуг ПЛР-2 — в ОАО «Башсельмаш» (г. Нефеткамск),
 комбинированные почвообрабатывающе-посевные агрегаты ППА-5,4, ППА-7,2, ППА-14,7 — в ЗАО ИПП «Техартком» (г. Челябинск),
 плуг-дискатор ПДУ-6×4 «Ермак», плуг ПН-4-35 — в ООО «Варноагромаш» (п. Варна Челябинская область),
 бороны дисковые БДН-2,2, 2,4, 4,0, 8,0, БДП-6,1, 8,0, борона ротационная БРН-5,6, культиватор полунавесной КПУ-3,0, 8,0, пневматические посевные комплексы ПК-7,5, ПК-12,0 — в ООО «Челябинский компрессорный завод».
Мударисов С. Г. подготовил 8 кандидатов наук и 2 доктора наук.

Наиболее значимые научные работы 
Мударисов С. Г. автор 215 научных работ, в том числе 9 монографий, 5 рекомендаций производству, 27 патентов на изобретения и полезную модель, 44 работы в рецензируемых научных изданиях, 12 работ в изданиях, входящих в международную базу цитирования Web of Science и Scopus.
 Система машин и оборудования для реализации инновационных технологий в растениеводстве и животноводстве Республики Башкортостан (монография). -Уфа: Башкирский ГАУ, 2014. — 327 с.
 Система ведения агропромышленного производства в Республике Башкортостан (монография) в соавторстве. -Уфа: АН РБ, Гилем, 2012. — 528 с.
 Влагоаккумулирующие технологии, техника для обработки почв и использование минеральных удобрений в экстремальных условиях: научн. изд. ГНУ ВИМ, ГНУ ВНИМС (монография) в соавторстве. -Рязань: ГНУ ВНИМС, 2014. −246 с.,
 Чизельные плуги и глубокорыхлители (монография). -Уфа, 2014, — 152 с.,
 Защита почв от эрозии и современные почвообрабатывающие машины в системе адаптивно-ландшафтного земледелия Башкортостана (монография) в соавторстве -Уфа: изд-во Башкирский ГАУ, 2002, −86 с.
 Аналитическая оценка реологической модели почвы с целью повышения качества обработки (монография) -Уфа: изд-во Башкирский ГАУ, 2006. −140с.
 Настройка и регулировка сельскохозяйственных машин. Практические рекомендации -Уфа: изд-во Башкирский ГАУ, 2014. −83 с.
 Агротехнические особенности использования Strip-Till-технологии в растениеводстве (рекомендации производству) в соавторстве. Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан, Академия наук Республики Башкортостан, Башкирский государственный аграрный университет, Башкирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства. — Уфа, 2017. — 44 с.

Признание 
 2010: Почетная грамота Министерства сельского хозяйства республики Башкортостан;
 2018: Почетная грамота Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.